Channel (englisch für Kanal) steht für:

 Channel (IRC), Art von Chatrooms
 Channel, Person, die Verbindung zu anderen Bewusstseinsebenen herstellt, siehe Medium (Person)
 Channel-Gletscher auf der Wiencke-Insel, Antarktika
 Active Channel, eine Funktion des Internet Explorers, siehe Active Desktop
 Distribution Channel, Absatzkanal bis zum Endkonsumenten, siehe Supply-Chain-Management #Definition
 Dual Channel, Architektur in der Computertechnik

Channel ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Channel (* 1940), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Kanal
 Ärmelkanal (engl. Channel), Meeresarm im Atlantik
 Channel Rock